Het meervoud van neus
 De oude naam voor de stad Terneuzen
 Een soort van snoepgoed, beter bekend als het neuzeke